Sobradillo puede hacer referencia a:

 Sobradillo (Salamanca), localidad y municipio de la provincia de Salamanca, España.
 El Sobradillo, localidad del municipio y provincia de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Sobradillo de Palomares, localidad del municipio Pereruela, provincia de Zamora, España.